Кьяра Варотари (; ,  — после 1663, ) — итальянская художница-портретистка эпохи барокко. Писательница, общественная деятельница.

Биография 
Дочь художника, скульптора и архитектора Дарио Варотари-старшего. Кьяра помогала отцу в его мастерской, там же получила первые уроки живописи. Младший брат Кьяры — Алессандро Варотари (1588—1649), тоже художник, более известный как Падованино («Падуанец»).

Кьяра сопровождала знаменитого брата-художника в его путешествиях и охотно работала в его мастерской.

Известна женскими портретами в стиле барокко.

Специализировалась на создании парадных портретов женщин из благородных семей, тщательно воспроизводя особенности сложных платьев той поры, причесок и ювелирных драгоценностей.

За мастерство художницу уважали уже при жизни, правда, отмечая, что в портретах она уделяет большое внимание деталям одежды и ювелирным изделиям, но делая при этом небольшой акцент на психологии портретируемого.

Варотари была удостоена чести написать автопортрет для коллекции галереи Уффици в палаццо Питти великих герцогов Тосканских. Второй её автопортрет вместе с другими картинами экспонируется в Музее средневекового и современного искусства в Падуе.

В 1614 году, после смерти отца, она вместе с братом переехала в Венецию. В 1625 году основала в Венеции школу искусств, которая вскоре стал городским центром культуры и творчества. Известно, что там учились такие художницы, как Катерина Таработти и Люсия Скалигери, со школой сотрудничали художники Джироламо Форабоско, Пьетро делла Веккиа и Джулио Карпиони.

Как писательница, она написала трактат «Апология женского пола» (Apologia del sesso femminile), который был посвящён защите прав женщин.

Как общественный деятель, Кьяра была награждена за свою работу в качестве медсестры.

Кьяра Варотари умерла в Венеции. Точная дата смерти художницы неизвестна, но в книге итальянского учёного Франческо Сансовино «Венеция — город благородный», написанной в 1663 году, художница указана в качестве еще живущей.

Избранные работы 
 Автопортрет (Музей средневекового и современного искусства, Падуя)
 Витальяно Буццакарини (1620, частное собрание)
 Неизвестная дама семейства Буццакарини (1621, частное собрание)
 Портрет неизвестной дамы (дочь учёного Каподилиса) (Музей средневекового и современного искусства, Падуя)
 Портрет благородной дамы с розой в руке
 Портрет девочки в синем платье (1640, Музей Цивик, Падуя)

Память 
В г. Рубано близ Падуи именем К. Варотари названа улица.

Примечания

Ссылки 
  Chiara Varotari
 Chiara Varotari

Художницы XVI века
Художницы XVII века
Художницы Италии
Итальянские художники барокко
Писательницы XVII века
Писательницы Италии
Итальянские писатели XVII века
Общественные деятели Италии
Умершие в 1660-е годы
Художники-портретисты Италии
Художники Падуи